Рамбах () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамбах, Наум Исаевич (более известен под фамилией Гребнев; 1921—1988) — русский советский поэт, переводчик народной поэзии и классических поэтов Кавказа и Востока.
 Рамбах, Фридрих Эберхард (1767—1826) — немецкий учёный, профессор и ректор Дерптского университета.